

A zenében 
Time to Shine (Queen + Paul Rodgers-dal)
Time to Shine (Mélanie René-dal)